Krzyżewo peut désigner en Pologne :
 Krzyżewo, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Krzyżewo, village du powiat de Braniewo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Krzyżewo, village du powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie